West Fork Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 West Fork Alder Creek (Alder Creek, Gunnison County), Fluss im Gunnison County, Bundesstaat Colorado
 West Fork Alder Creek (Alder Creek, Boise County), Fluss im Boise County, Bundesstaat Idaho
 West Fork Alder Creek (Alder Creek, Los Angeles County), Fluss im Los Angeles County, Bundesstaat Kalifornien
 West Fork Alder Creek (Alder Creek, Granite County), Fluss im Granite County, Bundesstaat Montana